Auinger heißen folgende geographischen Objekte:
 Auinger (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Auinger ist der Familienname folgender Personen:

 August Auinger (* 1955), österreichischer Motorradrennfahrer
 Bernhard Auinger (Politiker) (* 1974), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Bernhard Auinger (* 1982), österreichischer Automobilrennfahrer
 Johann Auinger (1866–1943), österreichischer Politiker
 Josef Auinger (1897–1961), österreichischer SS-Führer
 Martin Auinger (* 1967), österreichischer Autor
 Mathias Auinger (1810–1890), österreichischer Paläontologe
 Sam Auinger (* 1956), österreichischer Komponist und Klangkünstler

Siehe auch:
 Auing